H65 steht als Abkürzung für:

 HMS Boadicea (H65), war ein Zerstörer der B-Klasse der britischen Royal Navy, der auch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde
 Nichteitrige Otitis media, Klassifikation nach ICD-10, siehe Akute Mittelohrentzündung

H65